Лен (, мн. ч. лени) се нарича основната и най-голяма административно-териториална единица в Швеция. Всеки лен се дели на общини, наричани в Швеция комун (kommun, мн.ч. kommuner, комунер).

Разделянето на страната на лени е въведено през 1634 г. по инициатива на граф Аксел Уксеншерна с цел модернизация на системата на управление. Лените заменят съществуващите дотогава провинции. Днес лените в Швеция са 21 на брой.

Териториалната единица лен би могла да се сравни с област в България, провинция в Италия, Испания и Германия (срв. с немската дума Land), графство в Англия, кантон в Швейцария, жудец в Румъния, департамент във Франция, войводство в Полша, амт в Дания (до 2007 г.), фюлке в Норвегия и пр. За наименованията на лените виж Административно деление на Швеция.

Списък

Източници 

Административни единици